Pokémon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team en Red Rescue Team, een computerspel uitgebracht in 2005 voor de Nintendo Game Boy Advance en de Nintendo DS 
 Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time en Explorers of Darkness, een computerspel uitgebracht in 2007 voor de Nintendo DS 
 Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky, een computerspel uitgebracht in 2009 voor de Nintendo DS 
 Pokémon Mystery Dungeon: Keep Going! Blazing Adventure Squad!, Let's Go! Stormy Adventure Squad! en Go For It! Light Adventure Squad!, een computerspel uitgebracht in 2009 voor de Nintendo WiiWare 
 Pokémon Mystery Dungeon: Gates to Infinity, een computerspel uitgebracht in 2012 voor de Nintendo 3DS 
 Pokémon Super Mystery Dungeon, een computerspel uitgebracht in 2015 voor de Nintendo 3DS 
 Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX, een computerspel uitgebracht in 2020 voor de Nintendo Switch